Bobotsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Bobotsari, distrikt, Jawa Tengah, 
 Bobotsari (by), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar